

Geografia

Niemcy 
 Rickling – gmina w Niemczech w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Segeberg

Wielka Brytania 
 Rickling – miejscowość w hrabstwie Essex.

Zobacz też 
 Boostedt-Rickling